Gummibandligatur ist ein medizinisches Verfahren zur Behandlung von
 vergrößerten Hämorrhoiden, siehe Gummibandligatur (Hämorrhoiden)
 erweiterten Venen, siehe Gummibandligatur (Varizen)